Хьюс — топоним:

 Хьюс — город, расположенный в округе Сент-Фрэнсис (штат Арканзас, США).
 Хьюс — государственный гражданский аэропорт, расположенный у города Хьюс (Аляска), США.

См. также 
 Хьюз